Alexandre Grenier (né le  à Laval, dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Joueur des ligues mineures nord-américaine depuis la saison 2012-2013. Depuis début le , il évolue au Lausanne Hockey club, en Suisse, dans le championnat de National League.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009 || Panthères de Saint-Jérôme || LHJAAAQ ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Panthères de Saint-Jérôme || LHJAAAQ ||51 ||26 ||28 ||54 ||63 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2010-2011 || Panthères de Saint-Jérôme || LHJAAAQ ||33 ||25 ||35 ||60 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Remparts de Québec || LHJMQ ||31 ||9 ||15 ||24 ||29 ||15 ||8 ||8 ||16 ||4 
|-
|2011-2012 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ ||64 ||25 ||39 ||64 ||42 ||17 ||4 ||12 ||16 ||19
|-
|2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL ||25 ||5 ||8 ||13 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || RBHRC U20 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||37 ||10 ||21 ||31 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Comets d'Utica || LAH ||68 ||17 ||22 ||39 ||56 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 67 || 17 || 26 || 43 || 71 || 23 || 6 || 9 || 15 || 25
|-
|2015-2016 || Comets d'Utica || LAH ||69 ||16 ||32 ||48 ||43 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2015-2016|| Canucks de Vancouver|| LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2016-2017 || Comets d'Utica || LAH || 69 || 17 || 28 || 45 || 52 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Canucks de Vancouver || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Thunderbirds de Springfield||LAH ||72 ||20 ||24 ||44 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 || Rocket de Laval ||LAH ||68 ||11 ||16 ||27 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Iserlohn Roosters||DEL ||32 ||11 ||12 ||23 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Lausanne HC ||NL ||10 ||5 ||3 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2020-2021 || Iserlohn Roosters || DEL ||35 ||12 ||27 ||39 ||12 ||3 ||0 ||3 ||3 ||6
|-
| 2021-2022|| SCL Tigers || NL ||  || 

| 9 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en septembre 1991
Naissance à Laval (Québec)
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Remparts de Québec
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du Rocket de Laval
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du Lausanne HC
Joueur du SC Langnau Tigers